|-
|(52001)||2001 UO30|| align=right|13,1|| align=right|3,114|| align=right|0,123|| align=right|9,95|| align=right|5,495||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52002)||2001 UT30|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,088|| align=right|11,40|| align=right|5,193||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52003)||2001 VB77|| align=right|12,1|| align=right|3,171|| align=right|0,172|| align=right|17,43|| align=right|5,645||MBA||8. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52004)||2001 YH2|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|9,76|| align=right|5,150||MBA||18. december 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|52005 Maik||2002 CL13|| align=right|13,7|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|20,48|| align=right|3,525||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(52006)||2002 EK31|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,249|| align=right|16,15|| align=right|4,231||MBA||10. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52007)||2002 EQ47|| align=right|13,4|| align=right|4,265|| align=right|0,223|| align=right|15,18|| align=right|8,807||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52008)||2002 EP111|| align=right|13,9|| align=right|3,126|| align=right|0,124|| align=right|12,47|| align=right|5,526||MBA||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(52009)||2002 EU146|| align=right|15,8|| align=right|2,862|| align=right|0,066|| align=right|2,71|| align=right|4,840||MBA||14. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52010)||2002 JA59|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,184|| align=right|2,17|| align=right|4,629||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52011)||2002 LW19|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,249|| align=right|8,51|| align=right|3,879||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52012)||2002 LQ55|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,127|| align=right|21,56|| align=right|5,464||MBA||15. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52013)||2002 LJ59|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,204|| align=right|15,30|| align=right|4,607||MBA||12. junij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52014)||2002 NZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,446|| align=right|0,151|| align=right|1,59|| align=right|3,824||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52015)||2002 NG17|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,268|| align=right|25,10|| align=right|3,575||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52016)||2002 NO18|| align=right|12,9|| align=right|3,968|| align=right|0,256|| align=right|5,66|| align=right|7,904||HLD||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52017)||2002 NB27|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,223|| align=right|1,90|| align=right|3,759||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52018)||2002 NO27|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,189|| align=right|2,82|| align=right|5,406||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52019)||2002 NO32|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,162|| align=right|10,95|| align=right|4,301||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52020)||2002 NM33|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,154|| align=right|13,05|| align=right|4,344||MBA||14. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52021)||2002 NK39|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,170|| align=right|15,18|| align=right|4,173||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52022)||2002 NQ52|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,209|| align=right|3,10|| align=right|3,554||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52023)||2002 OH3|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,071|| align=right|8,16|| align=right|5,414||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52024)||2002 OH4|| align=right|13,4|| align=right|3,003|| align=right|0,112|| align=right|9,00|| align=right|5,204||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52025)||2002 OR17|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,035|| align=right|7,97|| align=right|5,421||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52026)||2002 OA24|| align=right|13,8|| align=right|2,803|| align=right|0,030|| align=right|11,72|| align=right|4,691||MBA||28. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(52027)||2002 OB24|| align=right|13,0|| align=right|3,116|| align=right|0,294|| align=right|20,77|| align=right|5,500||MBA||28. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(52028)||2002 PT29|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,238|| align=right|4,32|| align=right|4,151||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52029)||2002 PN32|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,133|| align=right|6,36|| align=right|3,661||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52030)||2002 PX33|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,137|| align=right|4,75|| align=right|3,740||MBA||6. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(52031)||2002 PU35|| align=right|15,9|| align=right|2,957|| align=right|0,088|| align=right|0,40|| align=right|5,084||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52032)||2002 PK37|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,281|| align=right|9,09|| align=right|4,431||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52033)||2002 PT41|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,210|| align=right|2,11|| align=right|3,676||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52034)||2002 PX42|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,087|| align=right|13,20|| align=right|4,229||MBA||9. avgust 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(52035)||2002 PS43|| align=right|13,7|| align=right|2,744|| align=right|0,390|| align=right|29,53|| align=right|4,544||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52036)||2002 PV46|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,239|| align=right|1,05|| align=right|3,451||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52037)||2002 PR47|| align=right|14,3|| align=right|2,952|| align=right|0,109|| align=right|15,67|| align=right|5,071||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52038)||2002 PX48|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,162|| align=right|13,43|| align=right|4,273||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52039)||2002 PB59|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,203|| align=right|12,92|| align=right|4,286||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52040)||2002 PJ61|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,153|| align=right|1,37|| align=right|4,128||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52041)||2002 PT61|| align=right|14,7|| align=right|2,410|| align=right|0,038|| align=right|7,62|| align=right|3,742||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52042)||2002 PH63|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,066|| align=right|12,83|| align=right|4,383||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52043)||2002 PM75|| align=right|15,8|| align=right|2,546|| align=right|0,097|| align=right|2,13|| align=right|4,061||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52044)||2002 PN75|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,230|| align=right|5,84|| align=right|3,606||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52045)||2002 PE80|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|13,30|| align=right|4,297||MBA||4. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52046)||2002 PH83|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,201|| align=right|3,01|| align=right|3,379||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52047)||2002 PC85|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|5,434||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52048)||2002 PL92|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,106|| align=right|9,95|| align=right|5,415||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52049)||2002 PL95|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|3,16|| align=right|3,656||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52050)||2002 PV96|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,111|| align=right|14,88|| align=right|4,119||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52051)||2002 PA97|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|3,640||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52052)||2002 PJ115|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|14,63|| align=right|4,536||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52053)||2002 PQ119|| align=right|14,8|| align=right|2,714|| align=right|0,167|| align=right|10,99|| align=right|4,469||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52054)||2002 PB121|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,083|| align=right|10,96|| align=right|4,380||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52055)||2002 PR126|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,215|| align=right|3,89|| align=right|3,490||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52056)||2002 PO130|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,246|| align=right|3,28|| align=right|3,490||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52057)||2002 PS130|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,101|| align=right|9,42|| align=right|4,251||MBA||15. avgust 2002||Tenagra||Tenagra
|-
|(52058)||2002 PQ132|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,195|| align=right|1,01|| align=right|3,688||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52059)||2002 PH133|| align=right|15,4|| align=right|2,469|| align=right|0,169|| align=right|1,60|| align=right|3,879||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52060)||2002 QJ7|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,116|| align=right|12,38|| align=right|3,830||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52061)||2002 QR9|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,094|| align=right|1,86|| align=right|5,361||MBA||20. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52062)||2002 QL12|| align=right|14,9|| align=right|2,897|| align=right|0,184|| align=right|8,08|| align=right|4,930||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52063)||2002 QS18|| align=right|14,6|| align=right|2,372|| align=right|0,170|| align=right|10,00|| align=right|3,651||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52064)||2002 QH20|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,045|| align=right|8,42|| align=right|5,517||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52065)||2002 QA23|| align=right|14,6|| align=right|2,455|| align=right|0,175|| align=right|6,00|| align=right|3,846||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52066)||2002 QF27|| align=right|16,7|| align=right|2,424|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|3,773||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52067)||2002 QE36|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,106|| align=right|8,96|| align=right|5,653||MBA||29. avgust 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(52068)||2002 QX40|| align=right|12,4|| align=right|3,944|| align=right|0,279|| align=right|6,38|| align=right|7,830||HLD||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52069)||2002 QJ41|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,186|| align=right|7,39|| align=right|3,401||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52070)||2002 QP41|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,203|| align=right|1,40|| align=right|5,317||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52071)||2002 QX41|| align=right|14,1|| align=right|3,260|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|5,886||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52072)||2002 QC45|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,089|| align=right|1,08|| align=right|4,497||MBA||29. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52073)||2002 QD45|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,117|| align=right|0,75|| align=right|4,369||MBA||29. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52074)||2002 RJ2|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,233|| align=right|3,14|| align=right|3,476||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52075)||2002 RL7|| align=right|13,2|| align=right|2,578|| align=right|0,161|| align=right|15,28|| align=right|4,140||MBA||3. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(52076)||2002 RE29|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,320|| align=right|9,79|| align=right|4,604||MBA||3. september 2002||El Centro||William Kwong Yu Yeung
|-
|(52077)||2002 RJ30|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,158|| align=right|12,77|| align=right|4,131||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52078)||2002 RA34|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,088|| align=right|11,84|| align=right|4,156||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52079)||2002 RU61|| align=right|14,9|| align=right|4,003|| align=right|0,221|| align=right|4,31|| align=right|8,009||HLD||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52080)||2002 RZ62|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,203|| align=right|4,73|| align=right|3,602||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52081)||2002 RM71|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,092|| align=right|5,48|| align=right|3,732||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52082)||2002 RU87|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,228|| align=right|2,65|| align=right|3,747||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52083)||2002 RQ88|| align=right|16,6|| align=right|2,518|| align=right|0,123|| align=right|3,36|| align=right|3,994||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52084)||2002 RC93|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,125|| align=right|9,11|| align=right|5,275||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52085)||2002 RC102|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,247|| align=right|3,75|| align=right|4,142||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52086)||2002 RY108|| align=right|15,7|| align=right|2,800|| align=right|0,222|| align=right|8,28|| align=right|4,685||MBA||5. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(52087)||2002 RH111|| align=right|13,2|| align=right|2,655|| align=right|0,175|| align=right|12,57|| align=right|4,324||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52088)||2014 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,133|| align=right|7,73|| align=right|3,480||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52089)||2027 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,210|| align=right|1,51|| align=right|3,793||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52090)||2046 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,162|| align=right|2,91|| align=right|4,208||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52091)||2075 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,100|| align=right|3,82|| align=right|4,177||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52092)||2083 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,231|| align=right|3,14|| align=right|4,161||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52093)||2088 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,046|| align=right|3,35|| align=right|4,657||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52094)||2177 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,997|| align=right|0,253|| align=right|1,29|| align=right|5,187||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52095)||2191 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,045|| align=right|11,00|| align=right|5,194||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52096)||2221 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,182|| align=right|0,124|| align=right|3,59|| align=right|3,222||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52097)||2565 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,022|| align=right|4,84|| align=right|3,799||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52098)||2568 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,100|| align=right|3,36|| align=right|4,686||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52099)||2589 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,600|| align=right|0,154|| align=right|3,24|| align=right|4,192||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52100)||2591 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,128|| align=right|4,89|| align=right|4,684||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52101)||2598 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,792|| align=right|0,012|| align=right|4,70|| align=right|4,664||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52102)||2616 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,014|| align=right|3,93|| align=right|3,831||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52103)||2658 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,152|| align=right|7,03|| align=right|3,471||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52104)||2660 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,010|| align=right|0,134|| align=right|2,69|| align=right|5,220||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52105)||2669 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,167|| align=right|5,87|| align=right|3,509||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52106)||2673 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,083|| align=right|1,80|| align=right|4,624||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52107)||2703 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,100|| align=right|6,57|| align=right|3,498||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52108)||2830 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,226|| align=right|2,80|| align=right|5,225||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52109)||2863 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,039|| align=right|5,26|| align=right|4,662||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52110)||3007 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,103|| align=right|13,45|| align=right|4,185||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52111)||3020 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,107|| align=right|8,68|| align=right|5,163||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52112)||3064 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,130|| align=right|6,62|| align=right|3,477||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52113)||3100 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,050|| align=right|9,47|| align=right|5,112||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52114)||3118 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,051|| align=right|7,67|| align=right|3,820||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52115)||3512 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,978|| align=right|0,112|| align=right|10,62|| align=right|5,138||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52116)||4032 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,128|| align=right|4,95|| align=right|3,477||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52117)||4059 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,175|| align=right|1,45|| align=right|4,171||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52118)||4103 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,167|| align=right|2,34|| align=right|3,787||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52119)||4105 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,248|| align=right|4,04|| align=right|4,203||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52120)||4106 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,004|| align=right|0,064|| align=right|12,08|| align=right|5,206||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52121)||4117 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,101|| align=right|3,57|| align=right|4,634||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52122)||4128 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,058|| align=right|10,31|| align=right|5,133||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52123)||4217 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,095|| align=right|0,76|| align=right|4,231||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52124)||4272 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,243|| align=right|4,24|| align=right|4,175||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52125)||4274 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,074|| align=right|2,15|| align=right|3,488||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52126)||4284 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,139|| align=right|5,64|| align=right|3,501||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52127)||4681 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,006|| align=right|0,044|| align=right|10,22|| align=right|5,211||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52128)||4693 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,164|| align=right|2,37|| align=right|3,481||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52129)||4796 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,229|| align=right|2,12|| align=right|3,507||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52130)||4882 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,053|| align=right|10,04|| align=right|4,190||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52131)||4892 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,100|| align=right|9,69|| align=right|5,278||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52132)||5034 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,253|| align=right|10,61|| align=right|4,171||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52133)||6007 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,780|| align=right|0,171|| align=right|6,37|| align=right|4,636||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52134)||6059 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,054|| align=right|3,63|| align=right|4,657||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52135)||6070 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,099|| align=right|2,25|| align=right|4,669||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52136)||6076 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,210|| align=right|2,90|| align=right|4,420||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52137)||6080 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,192|| align=right|2,30|| align=right|3,817||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52138)||6131 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,257|| align=right|3,61|| align=right|4,171||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52139)||6192 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,090|| align=right|9,26|| align=right|5,174||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52140)||6603 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,243|| align=right|2,57|| align=right|4,680||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52141)||6605 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,190|| align=right|3,69|| align=right|4,201||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52142)||6610 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,245|| align=right|0,112|| align=right|10,35|| align=right|5,845||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52143)||6635 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,217|| align=right|3,10|| align=right|3,818||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52144)||6759 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,109|| align=right|2,59|| align=right|3,499||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52145)||6832 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,775||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52146)||7061 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,130|| align=right|5,57|| align=right|3,795||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52147)||9061 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,209|| align=right|3,37|| align=right|4,175||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52148)||9506 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,591|| align=right|0,163|| align=right|7,06|| align=right|4,170||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52149)||1074 T-1|| align=right|14,5|| align=right|3,209|| align=right|0,143|| align=right|6,50|| align=right|5,747||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52150)||1097 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,143|| align=right|6,19|| align=right|4,137||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52151)||1180 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,202|| align=right|0,086|| align=right|4,03|| align=right|3,268||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52152)||1296 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,173|| align=right|12,13|| align=right|4,129||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52153)||2043 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,235|| align=right|3,23|| align=right|4,089||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52154)||2152 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,867|| align=right|0,083|| align=right|5,21|| align=right|4,854||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52155)||2236 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,061|| align=right|2,30|| align=right|4,185||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52156)||4100 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,134|| align=right|3,42|| align=right|3,688||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52157)||4126 T-1|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,149|| align=right|5,53|| align=right|5,498||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52158)||4175 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,139|| align=right|1,72|| align=right|3,716||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52159)||4178 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,166|| align=right|3,26|| align=right|3,687||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52160)||4229 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,180|| align=right|5,24|| align=right|3,747||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52161)||4302 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,079|| align=right|5,42|| align=right|4,131||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52162)||4357 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,125|| align=right|2,10|| align=right|5,591||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52163)||1004 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,046|| align=right|6,92|| align=right|4,134||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52164)||1012 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,585|| align=right|0,222|| align=right|12,91|| align=right|4,156||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52165)||1099 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,172|| align=right|1,40|| align=right|3,622||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52166)||1184 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,054|| align=right|4,30|| align=right|4,086||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52167)||1220 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,165|| align=right|0,32|| align=right|5,753||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52168)||1305 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|6,88|| align=right|3,607||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52169)||1494 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,012|| align=right|1,56|| align=right|4,142||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52170)||2046 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|1,79|| align=right|3,603||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52171)||2127 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,027|| align=right|1,98|| align=right|4,073||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52172)||2166 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,067|| align=right|4,63|| align=right|5,679||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52173)||2178 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,841|| align=right|0,040|| align=right|1,16|| align=right|4,789||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52174)||2183 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,219|| align=right|4,17|| align=right|4,076||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52175)||2204 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,846|| align=right|0,148|| align=right|1,25|| align=right|4,800||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52176)||2233 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,858|| align=right|0,091|| align=right|2,46|| align=right|4,832||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52177)||2235 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,225|| align=right|0,153|| align=right|2,08|| align=right|5,792||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52178)||2244 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,121|| align=right|0,98|| align=right|4,078||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52179)||2270 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,043|| align=right|1,35|| align=right|4,848||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52180)||2273 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,124|| align=right|4,57|| align=right|5,795||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52181)||3112 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,209|| align=right|7,89|| align=right|4,180||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52182)||3130 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,850|| align=right|0,074|| align=right|7,11|| align=right|4,810||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52183)||3286 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,606||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52184)||3361 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,045|| align=right|2,46|| align=right|4,830||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52185)||3370 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,174|| align=right|4,31|| align=right|4,116||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52186)||4072 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,184|| align=right|0,189|| align=right|4,66|| align=right|3,226||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52187)||4125 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,232|| align=right|0,067|| align=right|12,54|| align=right|5,811||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52188)||4142 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,286|| align=right|14,44|| align=right|4,113||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52189)||4215 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|2,33|| align=right|4,093||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52190)||4241 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,198|| align=right|4,05|| align=right|4,812||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52191)||4263 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,200|| align=right|3,25|| align=right|3,615||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52192)||5053 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,154|| align=right|7,75|| align=right|4,077||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52193)||5209 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,214|| align=right|0,088|| align=right|8,71|| align=right|5,760||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52194)||1149 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,481|| align=right|0,088|| align=right|8,73|| align=right|6,493||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52195)||2061 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,220|| align=right|3,84|| align=right|3,583||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52196)||2075 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,176|| align=right|1,86|| align=right|4,101||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52197)||2373 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,917|| align=right|0,034|| align=right|5,17|| align=right|4,982||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52198)||2389 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,570|| align=right|0,107|| align=right|15,62|| align=right|4,120||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52199)||2465 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,126|| align=right|2,11|| align=right|3,549||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52200)||3094 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,059|| align=right|6,92|| align=right|4,154||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52201)||3098 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,180|| align=right|4,70|| align=right|4,141||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52202)||3124 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,936|| align=right|0,094|| align=right|2,46|| align=right|5,031||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52203)||3160 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|2,27|| align=right|4,141||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52204)||3219 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,949|| align=right|0,065|| align=right|1,26|| align=right|5,062||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52205)||3247 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,185|| align=right|3,07|| align=right|3,587||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52206)||3326 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,164|| align=right|9,53|| align=right|3,589||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52207)||3403 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,156|| align=right|11,44|| align=right|4,076||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52208)||3423 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,168|| align=right|1,62|| align=right|4,114||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52209)||3495 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,583|| align=right|0,264|| align=right|2,91|| align=right|4,150||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52210)||4032 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,178|| align=right|4,69|| align=right|3,525||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52211)||4049 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,601|| align=right|0,298|| align=right|7,06|| align=right|4,194||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52212)||4056 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,105|| align=right|7,58|| align=right|3,558||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52213)||4181 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,234|| align=right|2,76|| align=right|3,549||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52214)||4196 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,098|| align=right|4,82|| align=right|4,169||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52215)||4213 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,154|| align=right|5,92|| align=right|3,592||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52216)||5014 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,060|| align=right|6,64|| align=right|3,515||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52217)||5035 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,066|| align=right|10,86|| align=right|4,129||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52218)||5050 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,237|| align=right|9,03|| align=right|3,561||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52219)||5071 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,122|| align=right|5,96|| align=right|3,503||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52220)||5082 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,149|| align=right|5,57|| align=right|3,519||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52221)||5103 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,106|| align=right|15,17|| align=right|4,109||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52222)||5111 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,132|| align=right|15,01|| align=right|4,135||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52223)||5158 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,052|| align=right|21,97|| align=right|4,241||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52224)||5602 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,036|| align=right|10,50|| align=right|5,165||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52225)||1968 OF1|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,186|| align=right|13,08|| align=right|5,359||MBA||25. julij 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(52226)||1974 PA|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,060|| align=right|32,71|| align=right|4,401||MBA||12. avgust 1974||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(52227)||1975 SM1|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,224|| align=right|3,00|| align=right|3,779||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|52228 Protos||1977 RN|| align=right|13,0|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|27,94|| align=right|5,749||MBA||5. september 1977||La Silla||L. D. Schmadel
|-
|(52229)||1978 NN|| align=right|13,3|| align=right|2,760|| align=right|0,158|| align=right|35,02|| align=right|4,584||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(52230)||1978 NR|| align=right|15,2|| align=right|2,430|| align=right|0,137|| align=right|6,88|| align=right|3,788||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(52231)||1978 RX1|| align=right|14,4|| align=right|2,238|| align=right|0,208|| align=right|3,97|| align=right|3,346||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(52232)||1978 UY4|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,204|| align=right|3,15|| align=right|3,369||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(52233)||1978 UQ5|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,016|| align=right|16,26|| align=right|5,787||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(52234)||1978 UX7|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,145|| align=right|1,75|| align=right|4,003||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(52235)||1979 MW2|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,139|| align=right|3,64|| align=right|5,311||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(52236)||1979 MF7|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,126|| align=right|7,59|| align=right|5,469||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(52237)||1979 OW2|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,214|| align=right|11,34|| align=right|4,437||MBA||24. julij 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(52238)||1979 OM9|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,097|| align=right|10,91|| align=right|4,255||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52239)||1979 OV10|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,279|| align=right|7,19|| align=right|4,466||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52240)||1980 FQ4|| align=right|16,8|| align=right|2,259|| align=right|0,100|| align=right|3,57|| align=right|3,395||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(52241)||1980 PW2|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,246|| align=right|14,29|| align=right|4,354||MBA||4. avgust 1980||Observatorij Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(52242)||1981 EX|| align=right|13,8|| align=right|2,683|| align=right|0,187|| align=right|12,56|| align=right|4,394||MBA||3. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(52243)||1981 ED3|| align=right|15,6|| align=right|3,190|| align=right|0,185|| align=right|12,16|| align=right|5,697||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52244)||1981 EE4|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,041|| align=right|8,14|| align=right|5,650||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52245)||1981 EP4|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,048|| align=right|11,59|| align=right|4,623||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52246)||1981 EQ5|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|4,43|| align=right|3,683||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52247)||1981 EP10|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,099|| align=right|5,89|| align=right|3,724||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52248)||1981 EE15|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,070|| align=right|5,02|| align=right|4,646||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52249)||1981 EK21|| align=right|15,1|| align=right|2,757|| align=right|0,081|| align=right|7,50|| align=right|4,577||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52250)||1981 EE32|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,065|| align=right|6,01|| align=right|3,780||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov

vi:(52290) 1990 SF